Норман Смит
 Смит, Норман (1923—2008) — британский музыкальный продюсер, звукорежиссёр и музыкант.
 Смит, Норми (1908—1988) — канадский хоккейный вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».